Termenul „Gold Coast (Coasta de Aur)” se poate referi la:

 Gold Coast oraș din Australia
 Coasta de Aur fostă colonie britanică din Africa de Vest, azi Ghana

 Côte-d'Or un departament din Franța
 Costa Daurada o regiune de coastă Catalonia, Spania

 Gold Coast (Florida)
 Gold Coast (Chicago)
 Gold Coast (Connecticut)
 Gold Coast (New York)
 Gold Coast (New Jersey)
 Gold Coast (Jamaika)